Erholungsgebiet steht für

 Naherholungsgebiet mit örtlichem Einzugsbereich
 Tourismusregion, überregional bedeutender Erholungsraum, siehe Destination (Tourismus)

Siehe auch
 Erholungspark, Tourismusregion